«François» () — франкоязычный дебютный альбом французской певицы Desireless, который был издан в 1989 году лейблом CBS и переиздан с дополнительными треками в 2001 году лейблом Choise Of Music. Синглы «Voyage, Voyage», «John» и «Qui sommes — nous?» занимали лидирующие места в европейских и азиатских чартах.

Список треков 
 «Qui sommes-nous?» — 4:31
 «Animal» — 4:48
 «Hari ôm Ramakrishna» — 5:11
 «Tombée d’une montagne» — 5:07
 «Dis pourquoi (New age mix)» — 0:36
 «Oublie-les, oublie» — 3:58
 «Les commencements» — 4:04
 «Elle est comme les étoiles» — 4:15
 «Qui peut savoir» — 3:48
 «John» — 4:14
 «Dis pourquoi» — 4:42
 «Voyage, voyage» — 4:22

 Слова и музыка: Жан Мишель Рива
 Кроме «Qui peut savoir» и «Voyage, voyage»: Слова: Ж. М. Рива. Музыка: Ж. М. Рива, Д. Дюбуа.

CD Переиздание 2001 года 
Лейбл: Choise Of Music. Номер каталога: 200 105-2.

 «Voyage, voyage» — 4.24
 «John» — 4.13
 «Qui sommes-nous?» — 4.28
 «Elle est comme les étoiles» — 4.14
 «Animal» — 4.48
 «Hari ôm Ramakrishna» — 5:10
 «Tombée d’une montagne» — 5:08
 «Oublie-les, oublie» — 3:58
 «Les commencements» — 4:04
 «Qui peut savoir» — 3:48
 «Dis pourquoi» — 4.41
 «Star» — 4.39
 «Voyage, voyage» (Maxi version) — 6.41
 «John» (Maxi version) — 6.27
 «Qui sommes-nous?» (Europe remix) — 6.38

Синглы 
 1986/87: «Voyage, voyage»
 1988: «John»
 1989: «Qui sommes-nous?»
 1990: «Elle est comme les étoiles»
 1990: «Hari Ôm Ramakrishna» (Только в Японии)

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Desireless
 https://en.wikipedia.org/wiki/John_(Desireless_song)
 https://www.discogs.com/ru/artist/41511-Desireless
 https://www.discogs.com/ru/Desireless-Fran%C3%A7ois/master/94398

Альбомы 1989 года